Langbruck  heißen folgende geographischen Objekte:

 Langbruck am Gern, historischer Vorläufer von Langbruck (Neureichenau)
 Langbruck am Gsenget, historischer Vorläufer von Langbruck (Neureichenau)
 Langbruck (Bischofsmais), Ortsteil der Gemeinde Bischofsmais, Landkreis Regen, Bayern
 Langbruck (Neureichenau), Ortsteil der Gemeinde Neureichenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Langbruck (Gemeinde Bad Leonfelden), Ortschaft von Bad Leonfelden, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich

Siehe auch:
 Lange Bruck
 Langenbruck (Begriffsklärung)
 Langbrück
 Langebrück